Тарава (атолл) — атолл в архипелаге Гилберта, на котором расположена столица Республики Кирибати.
 Ю́жная Тара́ва — официальная столица микронезийского государства Кирибати.
 Тарава (аэропорт) — аэропорт в Кирибати. 
 Тарава (Львовская область) — село в Самборском районе Львовской области Украины. 
 Универсальные десантные корабли типа «Тарава»

См. также 
 Тараба
 Тараваи — второй по величине остров в составе островов Гамбье. 
 Таравал — река в России, протекает в Республике Башкортостан.